Храм Воздви́жения Креста́ Госпо́дня — название христианских храмов, освящённых в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господа Иисуса Христа.

Обиходные названия: Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженская церковь, Крестовоздвиженский собор.

Престольный праздник — .

Россия

Архангельская область 
 Крестовоздвиженский собор Онежского Крестного монастыря — на острове Кий в Белом море.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в деревне Сельцо Виноградовского района.

Белгородская область 
 Крестовоздвиженский храм — в Белгороде.
 Крестовоздвиженский храм — в Старом Осколе.

Владимирская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Архангел Меленковского района (утрачена).
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Вышеславское Суздальского района.
 Крестовоздвиженский храм в Крестовоздвиженском монастыре — в Муроме.
 Крестовоздвиженская церковь — в Суздале.

Волгоградская область 
 Крестовоздвиженская церковь — в станице Глазуновской Кумылженского района (утрачена).
 Крестовоздвиженская церковь — в станице Скосырской Тацинского района (утрачена).

Вологодская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Вологде.
 Крестовоздвиженская церковь — в Грязовце.

Воронежская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Берёзово Рамонского района.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Нижняя Верейка Рамонского района.

Екатеринбург и область 
 Крестовоздвиженская церковь — в Екатеринбурге.
 Крестовоздвиженская церковь — в деревне Верхняя Алапаиха городского округа Алапаевск.
 Собор Воздвижения Креста Господня Свято-Николаевского Верхотурского монастыря — в городе Верхотурье.

Ивановская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Воздвиженье Заволжского района.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Красинское Приволжского района.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Погост Крест Ильинского района.
 Крестовоздвиженская церковь — в Палехе.

Калмыкия 
 Крестовоздвиженская церковь — в Приютном.
 Крестовоздвиженская церковь — в Элисте.

Калужская область 
 Крестовоздвиженская церковь в Крестовском монастыре — в Калуге (утрачена).
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Боровске.

Костромская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Берёзовец Галичского района.
 Крестовоздвиженская церковь — в Нерехте.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Солигаличе.

Красноярский край 
 Крестовоздвиженский собор — в Лесосибирске.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Новосёлово.

Москва 
 Крестовоздвиженская церковь — в Кремле.
 Храм Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве — в районе Лианозово.
 Храм Воздвижения Креста Господня на Воздвиженке — в районе Арбат (утрачен).
 Храм Воздвижения Креста Господня в Никольском единоверческом монастыре — в районе Преображенское.
 Собор Воздвижения Креста Господня Ново-Алексеевского монастыря — в Красносельском районе.
 Церковь Воздвижения Креста Господня на Преображенском кладбище — в районе Преображенское.
 Храм Воздвижения Креста Господня в Черкизове — в районе Преображенское.
 Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке — в районе Хамовники.
 Храм Воздвижения Креста Господня при Ямских училищах — в Беговом районе.

Московская область 
 Церковь Воздвижения Честного Креста Господня — в селе Дарна Истринского района.
 Собор Воздвижения Креста Господня Успенского Брусенского монастыря — в Коломне.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Коломне.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в деревне Костино Рузского городского округа.
 Крестовоздвиженский храм в Кресто-Воздвиженском Иерусалимском монастыре — в селе Лукино городского округа Домодедово.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Марчуги Воскресенского района.
 Церковь Воздвижения Честного Креста Господня — в посёлке Мишеронский Шатурского района (утрачена).
 Крестовоздвиженская церковь — в Серпухове.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Сокольниково городского округа Домодедово.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Юсупово городского округа Домодедово.

Нижегородская область 
 Крестовоздвиженский собор Крестовоздвиженского монастыря — в Нижнем Новгороде.
 Крестовоздвиженский храм — в селе Большое Окулово Навашинского городского округа.
 Крестовоздвиженский собор Маровского монастыря — в посёлке Красные Мары Спасского района (утрачен).
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Тимонькино Чкаловского района.

Новгородская область 
 Крестовоздвиженский собор Юрьева монастыря — в Великом Новгороде.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Демянске.

Омская область 
 Крестовоздвиженский собор — в Омске.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в посёлке Чернолучье Омского района.

Орловская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Орле (утрачена).
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Мценске.

Пермский край 
 Крестовоздвиженский собор Белогорского Николаевского монастыря — на Белой горе в Кунгурском районе.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Серга Кунгурского района.
 Крестовоздвиженский собор — в Соликамске.

Ростовская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в хуторе Астахов Каменского района.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Троицкое Неклиновского района.

Рязанская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Аннино Михайловского района.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Красные Выселки Кораблинского района.
 Крестовоздвиженская церковь — в селе Проне-Городище Михайловского района.

Санкт-Петербург и область 
 Крестовоздвиженский собор — в Санкт-Петербурге.
 Крестовоздвиженская церковь — в Кронштадте.
 Крестовоздвиженская церковь — в селе Ополье Кингисеппского района.

Смоленская область 
 Храм Воздвижения Честного Креста Господня — в Смоленске.
 Крестовоздвиженская церковь — в селе Бизюково Дорогобужского района.

Ставропольский край 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Ставрополе.
 Крестовоздвиженская церковь — в Кисловодске.

Татарстан 
 Крестовоздвиженский храм в Казанском Богородицком монастыре — в Казани.
 Крестовоздвиженская церковь — в посёлке Васильево Зеленодольского района.

Тверская область 
 Крестовоздвиженский храм — в Твери (утрачен).
 Крестовоздвиженская церковь — в Бежецке.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в селе Ляхово Кашинского городского округа.
 Храм Воздвижения Креста Господня — в Осташкове (утрачен).
 Крестовоздвиженский храм в Нило-Столобенской пустыни — на Столобном острове в озере Селигер.

Тульская область 
 Крестовоздвиженская церковь — в Туле (утрачена).
 Собор Воздвижения Креста Господня Белёвского монастыря — в Белёве.

Тюменская область 
 Крестовоздвиженская церковь — в Тюмени.
 Крестовоздвиженская церковь — в Тобольске.

Ярославская область 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Ярославле.
 Церковь Воздвижения Креста Господня в Воздвиженском — в Ярославле.
 Крестовоздвиженская церковь в Толгском монастыре — в Ярославле.
 Крестовоздвиженский собор — в Тутаеве (Романов-Борисоглебске).

Другие 
 Крестовоздвиженский храм — в Ижевске.
 Крестовоздвиженская церковь — в Иркутске.
 Крестовоздвиженский собор — в Калининграде.
 Крестовоздвиженская церковь — в Ливадии.
 Крестовоздвиженский собор — в Петрозаводске.
 Крестовоздвиженская церковь — в селе Потняк Кировской области.
 Крестовоздвиженская церковь — в Уфе.

Белоруссия 
 Храм Воздвижения Святого Креста — в Минске (католический).
 Крестовоздвиженский костёл — в селе Быстрица Гродненской области.
 Крестовоздвиженская церковь — в посёлке Городище Брестской области.
 Крестовоздвиженская церковь в Жировичском монастыре — в городке Жировичи Гродненской области.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в деревне Зельзин Брестской области.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в городе Лунинец Брестской области.
 Крестовоздвиженская церковь — в Могилёве.
 Крестовоздвиженский собор — в Могилёве.
 Храм Воздвижения Креста Господня — в деревне Оранчицы Брестской области.
 Крестовоздвиженский собор — в Полоцке.

Литва 
 Воздвиженская церковь — в деревне Перелазы Йонавского района.

ЛНР 
 Крестовоздвиженский храм — в Северодонецке.

Польша 
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Нареве.

Приднестровье 
 Крестовоздвиженский храм Кицканского монастыря — в селе Кицканы.

Румыния 
 Крестовоздвиженская церковь — в городе Сигет-Мармаросский.

Украина 
 Крестовоздвиженская церковь на Подоле — в Киеве.
 Крестовоздвиженская церковь Киево-Печерской лавры — в Киеве.
 Крестовоздвиженский храм — в Горняке Донецкой области.
 Крестовоздвиженская церковь — в городе Днепр.
 Крестовоздвиженский храм — в городе Днепр.
 Крестовоздвиженская церковь — в Изюме Харьковской области.
 Церковь Воздвижения Креста Господня — в Каменец-Подольске.
 Крестовоздвиженский храм — в посёлке Лесная Дача Луганской области.
 Крестовоздвиженский храм — в селе Лиман Харьковской области.
 Крестовоздвиженская церковь на Пересыпи — в Одессе (утрачена).
 Крестовоздвиженский собор Крестовоздвиженского монастыря — в Полтаве.
 Кресто-Воздвиженский собор — в Ужгороде.
 Крестовоздвиженский собор — в Ужгороде (греко-католический).
 Свято-Кресто-Воздвиженский храм — в посёлке Черкасская Лозовая Харьковской области.

Хорватия 
 Собор Воздвижения Святого Креста — в городе Сисак (католический).

Швейцария 
 Крестовоздвиженский собор — в Женеве.

См. также 
 Церковь Воздвижения Святого Креста
 Крестовоздвиженский монастырь

Примечания